Габриэле Джордано Качча (; род. 24 февраля 1958, Милан, Италия) — итальянский прелат и ватиканский дипломат. Титулярный архиепископ Сепино с 16 июля 2009. Апостольский нунций в Ливане с 16 июля 2009 по 13 сентября 2017. Апостольский нунций на Филиппинах с 13 сентября 2017 по 16 ноября 2019. Постоянный наблюдатель Святого Престола в ООН с 16 ноября 2019.

Ссылки 
 Информация  

Католические архиепископы
Апостольские нунции в Ливане
Апостольские нунции на Филиппинах
Постоянные наблюдатели Святого Престола при ООН